Krinítxnoie (Vorónej), localitat de la província de Vorónej, a Rússia
 Krinítxnoie (Crimea), localitat de la República de Crimea, a Rússia